Famagusta (stad), een stad in Cyprus
 Famagusta (district), een district in Cyprus